Miejscowości w USA:
 Overton – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Dawson
 Overton – jednostka osadnicza w stanie Nevada, w hrabstwie Clark
 Overton – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Rusk
Gminy w USA:
 Overton (ang. Overton Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bradford
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Overton (ang. Overton County) – w stanie Tennessee
Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Overton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cheshire, w civil parish Frodsham 
 Overton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cheshire, w civil parish Malpas 
 Overton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire 
 Overton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hampshire
 Overton – stacja kolejowa w powyższej wsi
 Overton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lancashire
 Overton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire
 Overton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire 
 Overton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Staffordshire 
 Overton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire
 Overton – miejscowość w Szkocji, w hrabstwie Aberdeen
 Overton – miejscowość w Szkocji, w hrabstwie Inverclyde
 Overton – miejscowość w Walii, w Swansea
 Overton (lub Overton-on-Dee) – miejscowość w Walii, w Wrexham